Jméno a příjmení Josef Petřík má více nositelů:

 Josef Petřík (generál) (1891–1943) – československý generál, příslušník odboje popravený nacisty
 Josef Petřík (geodet) (1866–1944) – český a československý inženýr, geodet a vysokoškolský učitel, rektor ČVUT ve 20. letech 20. století
 Josef Petřík (politik) (1873–1945) – československý politik, meziválečný senátor za sociální demokraty
 Josef Petřík (1955) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Josef Petřík (1980) – český fotbalista a fotbalový trenér